Sheean ist:
 der Name eines australischen Matrosen im Zweiten Weltkrieg, siehe Edward Sheean (1923–1942)
 der Name eines nach Edward Sheean benannten australischen U-Bootes, siehe HMAS Sheean (SSG 77)
 der Name eines US-amerikanischen Journalisten und Buchautors, siehe Vincent Sheean (1899–1975)

Sheean ist der Familienname folgender Personen:
 Eron Sheean (* 1976), australischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Sheehan
 Shehan
 Sheahan
 Sheen